Paradrina selinoides är en fjärilsart som beskrevs av Bell 1862. Paradrina selinoides ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
selinoides